Чатылькы (приток Контылькы)
 Чатылькы (приток Тольки)
 Чатылькы (приток Худосея)